Rave Un2 the Joy Fantastic bezeichnet:

 Rave Un2 the Joy Fantastic (Album), ein Musikalbum des Musikers und Komponisten Prince aus dem Jahr 1999
 Rave Un2 the Joy Fantastic (Lied), ein Lied des Musikers und Komponisten Prince aus dem Jahr 1999
 Rave Un2 the Year 2000, ein Konzert des Musikers und Komponisten Prince aus dem Jahr 2000
 Rave In2 the Joy Fantastic (Album), ein Remixalbum des Musikers und Komponisten Prince aus dem Jahr 2001
 Rave In2 the Joy Fantastic (Lied), ein Lied des Musikers und Komponisten Prince aus dem Jahr 2001